Słowo Ye może dotyczyć:
 Ye – powiat w Chinach, w prowincji Henan, w prefekturze miejskiej Pingdingshan
 Ye – starożytne miasto w Chinach, na pograniczu dzisiejszych prowincji Hebei i Henan
 Yay (ang. Ye) – miasto w Mjanmie, w stanie Mon
 Yay (ang. Ye) – rzeka w Mjanmie
 Yé – miasto w Burkinie Faso, w regionie Boucle du Mouhoun, w prowincji Nayala
 YE – kod ISO 3166-1 dla Jemenu
 .ye – domena internetowa przypisana do Jemenu
 Ye – album Kanye Westa